

Onomastica  
 Theobald – variante in altre lingue del nome proprio di persona italiano maschile Teobaldo

Persone 
 Densill Theobald (1982) – calciatore trinidadiano
 Eddie Theobald (1940) – ex calciatore maltese
 Louis Theobald (1938) – ex calciatore maltese